ORP Bielik ist der Name zweier polnischer U-Boote. ORP (Okręt Rzeczypospolitej Polskiej – Kriegsschiff der Republik Polen) ist der Namenspräfix polnischer Schiffe und Bielik bedeutet Seeadler.

Schiffe mit dem Namen ORP Bielik 

 ORP Bielik (1965) war ein U-Boot der sowjetischen Whiskey-Klasse, das zwischen 1965 und 1988 eingesetzt wurde.
 ORP Bielik (2003) ist ein U-Boot der norwegischen Kobben-Klasse, das seit 2003 im Dienst der polnischen Marine steht.

Siehe auch 
 Polnische Marine
 U-Boot
 Liste polnischer U-Boot-Klassen
 Liste russischer U-Boot-Klassen
 Liste deutscher U-Boot-Klassen

Schiffsname der polnischen Marine